Подстава:
 Подста́ва — устаревшее значение слов — подставка, подпорка, опора, поддержка.
 Подстава — разговорное и жаргонное — подыменщина, подлог личности, обман, мошенническая уловка, предательство, розыгрыш.
 «Подстава» — название многих фильмов.
 «Подстава» (англ. Punk’d) — американское телевизионное представление Эштона Кутчера, представляющее собой розыгрыш звёзд с помощью скрытой камеры.
 Подста́ва — лошади, приготовленные впереди на пути следования для смены уставших.
 Подстава — вторая нижняя часть женской рубахи в первой половине XIX до начала XX века крестьянок Ставропольского края.

См. также 
 Почтовая подстава